Затара — фамилия.

 Затара, Илунга — конголезский бегун на длинные дистанции.
 Затара, Имад — палестинский футболист.